Als Frankholz werden zwei Wuppertaler Ortslagen bezeichnet:

 Frankholz (Beek) im Wuppertaler Wohnquartier Beek
 Frankholz (Varresbeck) im Wuppertaler Wohnquartier Varresbeck